Gibson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gibson House (Kentucky), ID-Nr. 84003926
 Gibson House (Massachusetts), ID-Nr. 01001048
 Gibson House (Nebraska), ID-Nr. 86000471
 Gibson House (Ohio), ID-Nr. 85003045
 Gibson House (Pennsylvania), ID-Nr. 78002430